Antonella bezeichnet
 einen weiblichen, italienischen Vornamen, siehe Antonella
 einen Ortsteil der Gemeinde Malo in der Provincia di Vicenza in Italien, siehe Antonella (Vicenza)
 einen Hauptgürtel-Asteroiden, siehe (7957) Antonella
 eine Gattung der Achatinellidae, siehe Antonella (Gattung)